Sibbald bezeichnet:
 Piloto Sibbald (Schiff), ein Wachtboot der chilenischen Marine (1916)

Sibbald ist der Familienname folgender Personen:
 Craig Sibbald (* 1995), schottischer Fußballspieler
 Jack Sibbald (* ~1910), kanadischer Badmintonspieler
 Robert Sibbald (1641–1722), schottischer Arzt und Wissenschaftler
 Tony Sibbald (1936–2011), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Kap Sibbald, Kap an der Borchgrevink-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Sibbald Range, Gebirgszug in der Region Canterbury auf der Südinsel von Neuseeland.